Государственная канцелярия Эстонии () аппарат управления республики Эстония. Цель аппарата поддерживать исполнительную власть республики в принятии политических решений. Он также известен своей ответственностью за публикацию Riigi Teataja и их электронной версии Elektrooniline Riigi Teataja. Госсекретарем канцелярии является Хейки Лоот.

Выдержка из Конституции Эстонской республики 
Статья 95.
При Правительстве Республики имеется государственная канцелярия под руководством государственного секретаря.
Государственного секретаря назначает на должность и освобождает от должности премьер-министр.
Государственный секретарь участвует в заседаниях Правительства с правом слова.
Государственный секретарь как руководитель государственной канцелярии пользуется теми же правами, какими в вопросах руководства министерством наделен законом министр.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Государственное устройство Эстонии
Канцелярии